Romany (gromada w powiecie łomżyńskim)
 Romany (gromada w powiecie szczycieńskim)
 Romany-Sebory (gromada) (powiat przasnyski)